Орёл — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги в городе Орёл. Пассажирским терминалом является главный вокзал города Орла. Станция является центром Орловско-Курского региона МЖД. Орёл — участковая станция 1 класса.

Железнодорожный комплекс станции включает в себя эксплуатационное локомотивное депо ТЧЭ-27 «Орёл-Сортировочный», являющееся структурным подразделением Московской дирекции тяги и ремонтное локомотивное депо ТЧР-28 «Орёл» — структурное подразделение Дирекции по ремонту тягового подвижного состава, эксплуатационное вагонное депо ВЧДЭ-21, Орловская дистанция пути ПЧ-25, Орловская дистанция электроснабжения ЭЧ-11, Орловская дистанция СЦБ ШЧ-19.

Пригородное сообщение 

Пригородное сообщение осуществляется по направлениям:

Поезда дальнего следования 
На станции останавливаются все поезда, следующие по Курскому ходу Московской железной дороги.
По состоянию на июнь 2018 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Поезд-экспресс «Ласточка» 
 1 июня 2014 г. электропоезд «Экспресс» ЭД4МК повышенной комфортности Демиховского машиностроительного завода № 825Ч/826Ч, следовавший по маршруту Москва — Орёл — Москва, был заменен новым электропоездом ЭС1 «Ласточка» № 737М/740М (один 5-ти вагонный состав) и 739М/738М (сдвоенный состав — в количестве 10 вагонов) по маршруту Москва — Курск — Москва. Расписание заменило собой расписание прежнего электропоезда, однако теперь состав из столицы доезжает до Орла всего за 4 часа, и теперь он ходит ежедневно, дважды в сутки в оба направления.
 14 декабря 2014 г. поезд № 737М/740М сокращен до Орла.
В феврале 2015 г. все маршруты отправлением из Москвы, на которых работают электропоезда ЭС1 «Ласточка» Северо-Западной дирекцией скоростного сообщения (С-ЗДОСС), переданы в Московскую (МДОСС) вместе с составами.
 С апреля 2015 года маршрут 739М/738М обслуживается поездами МДОСС ЭС1 «Ласточка-Премиум».
 15 января 2016 г. поезда сменили нумерацию и время отправления.
 Маршрут № 723М/736М (Москва — Орёл — Москва) обслуживается всеми электропоездами ЭС1 «Ласточка» МДОСС, кроме ЭС1-050 и ЭС1-051.
 Маршрут № 735М/726М (Москва — Курск — Москва) обслуживается только поездами ЭС1-050 и ЭС1-051 «Ласточка-Премиум» МДОСС.
 11 декабря 2016 г. поезда снова сменили нумерацию и время отправления/прибытия.
 Маршрут № 721М/724М (Москва — Курск — Москва) с пятницы по воскресенье, обслуживается всеми электропоездами ЭС1 «Ласточка» МДОСС, кроме ЭС1-050 и ЭС1-051.
 Маршрут № 723М/722М (Москва — Курск — Москва) обслуживается только поездами ЭС1-050 и ЭС1-051 «Ласточка-Премиум» МДОСС.
 Маршрут № 725М/726М (Москва — Орёл — Москва) с понедельника по четверг, обслуживается всеми электропоездами ЭС1 «Ласточка» МДОСС, кроме ЭС1-050 и ЭС1-051.
 1 декабря 2017 г. добавлен поезд ЭС1 «Ласточка» вместо поезда 745В/746В.
 Маршрут № 719М/720М (Москва — Орёл — Москва) обслуживается всеми электропоездами ЭС1 «Ласточка» МДОСС, кроме ЭС1-050 и ЭС1-051.
 В августе 2018 г. поезда ЭС1-050 и ЭС1-051 «Ласточка-Премиум» заменены поездами ЭС2ГП «Ласточка» (городской экспресс Премиум), все маршруты обслуживаются всеми электропоездами «Ласточка» разных модификаций МДОСС.
 5 августа 2019 г. Маршрут № 719М/720М (Москва — Орёл — Москва) продлен до Белгорода.

В сутки курсируют 4 пары поездов до Москвы.

Фирменный поезд «Тургенев»/«Москва — Орёл — Курск» 

С 15 января 2015 года поезд «Тургенев» переименован в «Москва — Орёл — Курск» и курсирует между Москвой и Курском.

Выход в город 
 Через пешеходный тоннель на Привокзальную площадь, ул. Привокзальную, ул. Московскую
 Через надземный пешеходный мост — к ул. Паровозной и в Завокзальный посёлок (Выгонку).

Общественный транспорт 
 Трамвай № 1,4 — «ост. Вокзал» (южная сторона ул. Привокзальной)
 Троллейбус № 5,8 (несколько раз в сутки, на перерыве) «ост. Вокзал» (северная сторона ул. Привокзальной), № 1,5,8 «ост. завод Текмаш» и «Гипсовый комбинат» (ул. Московская), № 5,8 «ост. Локомотивное депо»(ул. Паровозная).
 Такси Маршрутные № 60

История

Строительство железной дороги 
Железные дороги на территории нынешней Орловской области появились благодаря первому крупному проекту строительства и развития железнодорожной сети России в 1860-е годы.

Автором проекта новых железнодорожных веток стал министр путей сообщения Павел Мельников. Для первоочередного строительства были предложены 4 ветки:

 Южная (Москва — Севастополь)
 Восточная (Орёл — Елец — Тамбов — Саратов)
 Западная (Орёл — Смоленск — Витебск)
 Юго-Восточная (Екатеринослав — Ростов-на-Дону)

Кроме того, предусматривался проект сооружения Юго-Западной магистрали по маршруту Одесса — Брянск. Предпосылками к такому грандиозному сооружению железных дорог стали необходимость быстрых товароперевозок и нужды военно-промышленного комплекса Империи. Средства для строительства были нужны не малые и они были получены оригинальным способом — от продажи Аляски США. По стечению обстоятельств Орловская губерния оказалась в центре будущих железнодорожных магистралей, и это было не случайно. Министр финансов Михаил Рейтнер ожидал от новых железных дорог увеличение экспорта, а как следствие — получение валютных средств на дальнейшее развитие. Орёл же являлся одним из крупнейших сельскохозяйственных центров страны, а имея железнодорожный путь для вывоза продукции, как подчеркивал известный историк Александр Корнилов, он должен был стать главным экспортным узлом страны.

В мае 1864 года был издан указ о начале строительства первой очереди Южной дороги Москва — Орёл. Смета расходов на прокладку путей на разных участках магистрали даже по тем временам впечатляет. В черте Москвы каждая верста пути обошлась в 140 тысяч рублей, до Орла — 45 тысяч за версту, до Курска — 35 тысяч. Путь до Москвы из отдаленных участков страны стал гораздо легче. Скорый поезд Москва — Орёл XIX века имел такое расписание:

Экспресс Орёл — Курск был в пути 3,5 часа, Орёл — Грязи — 12 часов.

Современный прямой поезд Воронеж — Рига по этой же колее тратил почти столько же времени.

Имена строителей 
В деле строительства дороги в Орле помог орловский предводитель дворянства Александр Васильевич Шереметев. Именно он был автором земской железной дороги Орёл — Витебск. Будучи настоящим патриотом, он не стремился обогатиться за счет строительства в отличие от других работников, что в итоге привело к его банкротству и разорению.

Орловско-Грязскую частную железную дорогу хотели строить как Елецкое, так и Ефремовское земства. Чтобы продлить железную дорогу до от Ельца до Орла «железнодорожный король» Самуил Поляков выделил значительную финансовую помощь Елецкому земству. Свою лепту в строительство дорог внес и его брат Лазарь, который являлся учредителем и главным акционером Орловского коммерческого банка.

Еще одним человеком, чей вклад в строительство железных дорог на Орловщине был неоценимым являлся Петр Ионович Губонин. Являясь потомственным каменщиком сначала он получал подряды на строительство мостов Московско-Курской железной дороги, а затем и целых магистралей, в частности, Орловско-Витебской и Грязе-Царицынской. Благодаря инициативе Губонина Брянский промышленный район Орловской Губернии получил сильный импульс развития. Губонин построил рельсопрокатный завод, начав с выпуска рельсов, а затем и подвижного состава, в том числе паровозов Ов. Первые рельсы, которые положили на пути от Орла до Ельца оказались плохого качества и очень ненадежными. Однако вскоре завод выпустил первую партию продукции отличного качества.

Начало движения 
В 1868 году первый состав из Москвы прибыл на Орловский вокзал.

Первый поезд в Орёл в 1868 году привел машинист-англичанин. На весь путь потребовалось около 12 часов. Потребовалось немало времени для перевода канала сбыта хлеба на железную дорогу, однако это способствовало быстрому развитию и укрупнению орловского железнодорожного узла и полному прекращению судоходства по Оке. Строились служебные здания и инфраструктура. На станции Орёл-Товарный уже в конце века было 37 разных сооружений. Елецкий вокзал включал 34 разных объектов.

Одновременно открылось движение поездов по линии Орёл-Витебск-Рига, связавшей Черноземье с прибалтийскими портами. В 1870 году железнодорожные пути протянулись из Орла на восток, через Елец и Липецк до Грязей, а позже до Царицына.

Вокзалы 

Первоначально планировалось построить в Орле, а также в Туле и Курске типовое вокзальное здание для станции первого класса Московско-Курской железной дороги по проекту архитектора М. Г. Арнольда. Однако в итоге проект Арнольда был реализован только в Туле, в то время как для Орла и Курска император Александр  II в марте 1866 года лично выбрал проект орловского архитектора Иосифа Тибо-Бриньоля.

Построенное здание Орловско-Витебского вокзала стало неотъемлемой чертой города, его символом. На дореволюционных открытках здание вокзала появлялось не реже, чем храмы, центральные улицы и другие достопримечательности. Писатель-орловец Иван Алексеевич Бунин в своем произведении «Жизнь Арсеньева» описал город Орёл и его вокзал:

тот самый Орёл, которого я еще почти никак не представляю себе, но который уже одним тем удивителен, что там, вдоль вокзала, — великий пролет по всей карте России: на север — в Москву, в Петербург, на юг — в Курск и в Харьков, а главное — в тот самый Севастополь…

Случалось, я шел на вокзал. За триумфальными воротами начиналась темнота, уездная ночная глушь… Полевой зимний ветер уже доносил крики паровозов, их шипение и этот сладкий, до глубины души волнующий чувством дали, простора, запах каменного угля. Навстречу, чернея, неслись извозчики с седоками — уже пришел московский почтовый? …Буфетная зала жарка от народа, огней, запахов кухни, самовара, носятся, развевая фалды фраков, татары-лакеи… За общим столом — целое купеческое общество, едят холодную осетрину с хреном скопцы… В книжном вокзальном киоске было для меня всегда большое очарование, — и вот я, как голодный волк, брожу вокруг него, трясусь, разглядывая надписи на желтых и серых корешках суворинских книг. Все это так взволновывает мою вечную жажду дороги, вагонов и обращается в такую тоску по ней, с кем бы я мог быть так несказанно счастлив в пути куда-то, что я спешу вон, кидаюсь на извозчика и мчусь в город, в редакцию…

Никто из орловцев — классиков русской литературы, кроме Бунина, не отобразил с такими подробностями местную железную дорогу в своем творчестве.

Вместе со зданием Орловско-Витебского вокзала в 1868 году была построена мощная инфраструктура, локомотивное депо, корпуса которого сохранились до наших дней.

Станция стала быстро превращаться в транспортный железнодорожный узел. Позднее, в связи с продлением линии Брянск — Орёл на север, движение по этой ветке стало сквозным. Новый участок пути было решено проложить перед фасадом здания вокзала, отодвинув трамвайные пути. Островное расположение вокзала относительно путей сохраняется и по сей день.

Несбывшиеся планы 
 Судя по темпам строительства и планам будущих магистралей, Орлу было уготовано стать железнодорожной столицей европейской части России. Имея выход на Волгу, Юг, на Балтику и к Москве, Орёл в начале XX века должен был получить также прямой путь на Петроград и Ростов-на-Дону. Это в итоге создавало бы спрямленную до предела магистраль Петроград — Кавказ в объезд Москвы. В документах 1916 года дорога Орёл — Петроград значилась как уже строящаяся. Основным грузом для перевозок на ней планировался уголь Донбасса, а также продукты, хлопок, лес, машины, нефть. Планы строительства были уже так подробно просчитаны что были составлены структуры перевозок, себестоимости, нагрузки на каждый участок и экономию, какую даст новая ветка. Однако, наступивший 1917 год помешал дальнейшему сооружению.

1917—1941 
Советы, пришедшие к власти, сначала оценили масштаб и необходимость строительства линии Орёл — Ленинград и вернулись к нему уже в первое десятилетие после Октябрьской революции. Большевистская Россия, не имея более выходов к балтике, устремила направления грузоперевозок к Ленинграду. Однако, начавшаяся гражданская война снова не дала продолжиться строительству.

Интересен случай произошедший в 1919 году рядом с паровозным депо. В Москву из Харькова возвращался деятель революции Яков Свердлов. 7 марта 1919 года около 10 часов утра на станции Орёл поезд остановился, потому что орловские железнодорожники забастовали и перекрыли движение. В губернском городе Советской России стоял голод. Доведенные до отчаяния голоданием своих семей и смертью близких железнодорожники Орла требовали Свердлова выйти к ним. Едва член ЦК вышел на платформу, из тысячной толпы в него полетели уголь и поленья для паровозов. Потеряв сознание, Свердлов упал на землю. Охрана завязала с толпой орловцев драку. Уже больной к тому времени деятель революции Яков Свердлов через неделю 16 марта скончался в Москве. Его именем было названо то самое локомотивное депо Орла.

В октябре 1919 года станция, как и город, переходила под контроль белой армии Деникина. В течение недели на орловских железнодорожных путях стояли бронепоезда «Иоанн Калита» и «Офицер». 17 октября 1919 года Орёл посетил командующий 1-м пехотным корпусом, генерал-лейтенант А. П. Кутепов, прибывший в город на паровозе.

После гражданской войны для железнодорожного узла города Орла наступили тяжелые времена. В 1922—1923 гг. ликвидируется управление Орловско-Витебской дороги, а из-за уже построенного участка пути несвязанного с другими линиями в ходу появилось словосочетание «Орловский куст» Юго-Восточной железной дороги. На улицу выбросили не только явных бюрократов, но и сотни отличных специалистов. Однако количество орловских железнодорожников на все рабочее население напоминало, что город является крупным железнодорожным узлом. Даже, когда в 1930-х Орёл стал всего лишь районным центром станция оставалась главным предприятием города.

Период Великой Отечественной войны 

С началом Великой Отечественной войны через Орёл прошли составы с эвакуированными заводами и предприятиями страны. С началом оккупации города 3 октября 1941 года станция перешла под контроль гитлеровских войск. Станция являлась стратегическим объектом для немецких войск. Через неё осуществлялась поставка оружия, боеприпасов, топлива для наступающей 2-танковой армии Гудериана на Москву, а затем и солдат вермахта, расквартированных в Орле. Согласно распространенному заблуждению, перед отступлением  из Орла в августе 1943 года немецкие войска сожгли и взорвали здание вокзала. Однако, на самом деле орловский вокзал 1868 года постройки уничтожила советская дальняя авиация. Используя тяжелые бомбардировщики Пе-8 и 5-тонные бомбы ФАБ-5000, 890-й и 746-й авиационные полки в ночь на 4 июня и 19 июля 1943 года полностью вывели из строя орловский железнодорожный узел, разрушив склады с боеприпасами и техникой противника и превратив здание вокзала в руины. Когда 4 августа Советские войска 5-й Михалицина Т. П. и 380-й Плотникова П. М. стрелковых дивизий, освободили орловский железнодорожный узел, вместо красивого орловского вокзала они увидели почти полностью разрушенное чёрное закопчённое здание с немецкой надписью Orel на одной внешней сохранившейся стене. Благодаря тому, что Орёл вошёл в число 15 крупнейших и старейших русских городов, наиболее пострадавших во время войны, первоочередное восстановление которых было определено постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 г. восстановление вокзала стало первоочередной задачей послевоенного времени.

Новый вокзал 

Бывший Орловско-Витебский вокзал и бывший Елецкий вокзал (полустанция Орёл) сильно пострадали во время войны. Восстанавливать вокзал было решено на прежнем месте, взяв за основу уцелевшие части старого здания. Цокольный этаж почти не пострадал и был сохранён в первоначальном виде (именно он послужил основой для нового вокзала). В архивных документах упоминается, что здание вокзала начало работать уже с 1946 года.

Современное здание Орловского вокзала было построено в 1949—1950 годах по уникальному проекту архитектора С. А. Мхитаряна в стиле русского классицизма. Здание просторно и в то же время лишено ненужных пустот. При детальном анализе планировки современного здания в нем угадываются сохраненные черты старого вокзала. По некоторым данным, в восстановлении вокзала, как и мощении центральной улицы Ленина брусчаткой участвовали пленные немцы. Внешнее здание терминала построено в европейском стиле. В СССР Орловский железнодорожный вокзал считался одним из самых красивых вокзалов в стране.
С витражей больших окон смотрят знаменитые орловчане: Тургенев, Бунин, Фет, Андреев, Пришвин. Привокзальная площадь, застроенная невысокими полукруглыми зданиями песочного цвета, переходящими в колоннаду входа на платформы вокзала, и находящийся напротив Дом культуры железнодорожников являются цельным архитектурным ансамблем.

В день города 5 августа 1968 г. в центре ансамбля внешнего здания вокзала были установлены башенные часы. Работы были выполнены СУ-330 и Орловским Часовым Заводом «Янтарь» по проекту архитектора О. В. Левитского. Часы исполняют мелодию из 1-й симфонии Орловского композитора В. С. Калинникова.

В 1958 была начата электрификация магистрали от Москвы до Орла. Чуть позже был электрифицирован участок Курск — Харьков. Через Орёл стали ходить пригородные электропоезда.

Платформы 
На станции расположено 7 пассажирских платформ, каждая из которых принимает электропоезда.
Нечетные платформы 1,3,5,7 располагаются с лицевой стороны островного здания вокзала, четные платформы № 2,4,6 — со стороны локомотивного депо.

Выход на платформу №7 возможен с Привокзальной площади (по лестничным сходам по бокам главного входа)

Выходы на платформы №3 и №5 через пешеходный тоннель между Привокзальной пл. и островным зданием вокзала.

Выход на платформу №1 и №2 через островное здание Вокзала.

Выход на платформы №4 и №6 через здание вокзала на платформу №2, далее через неё по мосткам до платформ № 4 и 6.

Платформы №1-6 низкие, платформа №7 — высокая.

Поскольку новое здание вокзала использует цокольный этаж предыдущего, с самого начала возникли сложности со строительством пешеходного тоннеля к пассажирским платформам. На момент прекращения строительства всего комплекса (1953 г.) пешеходный тоннель так и не был достроен ни до платформ №4 и 6, ни до центрального зала самого вокзала. В результате этого первоначально запланированный парадный лестничный сход в пешеходный тоннель из первого этажа вокзала (по примеру схода в тоннель на вокзале в Курске) так и не был реализован. Вместо этого из углов здания вокзала были прорублены узкие временные ходы в недостроенный тоннель, из-за чего выход из вокзала в тоннель не справляется с потоками от прибывающих поездов и на платформах №1 и 2 выстраиваются очереди на проход в тоннель.

На Орловском вокзале не применяется традиционно устоявшаяся нумерация путей. Информационные указатели указывают только на нумерацию платформ, нумерация путей не используется.

Интересно, что на путях, проходящих у платформ №5 и №7, электрификация отсутствует, поскольку эти платформы используются для отправления дизель-поездов, следующих в сторону Брянска, Льгова и Верховья.

Современный этап развития

Реконструкция 

ОАО «Российские железные дороги» планирует вложить 237 миллионов рублей в капремонт Орловского железнодорожного вокзала. К настоящему времени полностью отремонтированы северный и южный кассовые залы. По словам начальника вокзала станции Орёл И. В. Мешкова, в плане реконструкции в этом году предусмотрен капитальный ремонт комнаты отдыха. После его завершения она станет современной, гостиничного типа со всеми удобствами.

Капиталовложения в ремонт вокзала предусмотрены на срок до 2020 г.
С момента открытия здания вокзала в 1950 году оно не знало ни одного капитального ремонта. Нынешний — первый в его истории.

А летом 2010 года был подписан новый договор между правительством Орловской области и дирекцией железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД». По нему вокзал Орла вошел в программу комплексной модернизации 340 вокзалов РЖД. Вокзал Орёл вошел в первоочередной список объектов модернизации. Объём инвестиций увеличился до небывалой суммы — 1 млрд 800 тысяч рублей. Часть средств будет направлено на возведение современного торгово-офисного центра площадью 35 тысяч квадратных метров. Реконструкция обеспечит комплексную безопасность пассажиров, посетителей и служащих вокзала и станции, повышение технической и технологической надежности зданий, сооружений и инженерных систем вокзала. Документ о совместной реализации проекта также предполагает строительство транспортного пересадочного узла и обустройство прилегающей к нему территории. По словам начальника дирекции железнодорожных вокзалов-филиала ОАО «РЖД» Сергея Абрамова построение современной инфраструктуры вокзалов будет способствовать формированию транспортных узлов, а как следствие — активного экономического развития инфраструктуры «РЖД» и муниципалитетов.

Так как через станцию Орёл планируется организовать движение скоростных поездов, то реконструкция вокзала будет проводится одновременно с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. По словам губернатора Орловской области Александра Козлова, модернизация орловского вокзала прекрасно сочетается с инфраструктурными планами по подготовке к празднованию 450-летия Орла в 2016 году. Реализация этого проекта изменит облик не только вокзала, но и всего города. Комплексные работы рассчитаны на 5 лет. Подробная проектно-сметная документация должна была быть готова к концу 2010 года.

Орёл на Привокзальной площади г. Орла 
В мае 2008 года в центре ансамбля Привокзальной площади была установлена топиарная фигура орла, выполненная из экологически чистых материалов. Символ города выполнен силами специалистов МУП «Совхоз „Коммунальник“» и является частью программы по озеленению города. Высота фигуры — 7 м. Первоначально, из-за нехватки материалов и сжатых сроков, статуя была сделана из берёзовых веток и отличалась от проектного вида, в частности, были нарушены пропорции и перспектива. Орёл вызвал неоднозначную реакцию жителей города. В марте 2009 года под надзором автора, Василия Антропова, была произведена реставрация фигуры, занявшая 3 недели. Берёзовые ветки были заменены однолетним растением кохия, фигура стала больше соответствовать проекту.

В августе 2016 года, в рамках празднования 450-летия Орла, топиарную скульптуру орла заменили на бронзовый памятник. Постамент в виде земного шара украшает логотип 450-летия Орла, а сверху сидит бронзовая птица. Установка памятника так же не обошлась без скандала. В частности, на градостроительный совет не был допущен один из самых необычных проектов будущего памятника - выполненный из прозрачного материала. Установленный на площади проект изначально вообще не рассматривался на областном градостроительном совете.  Монумент стал юбилейным подарком городу от известного предпринимателя Николая Грешилова. Кстати, топиарный орел был перевезен в Заводской район и сейчас стоит возле транспортной развязки у поворота в 909 квартал.

Галерея

Интересные факты 

 Вокзалы Орла и Курска 1868 года были построены по одному проекту. Оба здания сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были капитально перестроены.
 До 1961 года центральный вход украшала статуя И. В. Сталина.
 Одно время в 1950-х платформу у колоннады украшала уменьшенная бутафорская копия Спасской башни и металлические конструкции в форме салюта над ней. Такое украшение было сооружено к 390-летию города в 1956 году. Фанерная башня была очень точно сконструирована в масштабе и раскрашена, и, порой, у гостей города проезжающих мимо на поездах создавалось впечатление, что в Орле тоже есть своя Спасская башня.

См. также 
 Локомотивное депо Орёл

Примечания

Ссылки 
 Немецкая кинохроника времён ВОВ: http://www.archiv-akh.de/filme#362 (Material Nr 436, время 10:20:03)
 Онлайн табло Вокзала «Орёл»
 Краткая справка по станции Орел
 Дирекция железнодорожных вокзалов — Вокзал Орел

Станции Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Транспортные здания и сооружения Орла
Узловые железнодорожные станции
Участковые станции
Станции 1 класса
Железнодорожные станции и платформы Орла